

Film en tv 
Jack and Jill (1917), een film van William Desmond Taylor
Jack and Jill vs. the World, een Canadese dramafilm uit 2008
Jack and Jill (2011), een film van Dennis Dugan
Jack & Jill (televisieserie)

Muziek 
Jack and Jill (Tommy Roe), een lied uit 1969 van Tommy Roe
Jack and Jill (Raydio), een lied uit 1978 van Raydio